

Armi
 Daga – tipo di spada
 Daga da caccia
 Daga a rondelle
 Ascia-daga – arma

Geografia
 Daga – città del Bhutan
 Daga – sobborgo di Massaua, teatro di un'azione di guerriglia italiana contro gli inglesi nel 1943

Persone 
 Federica Daga – politica italiana
 Luigi Daga – magistrato italiano
 Eugenio Abate Daga – calciatore italiano